Ива́н Васильевич Петров:

 Петров, Иван Васильевич (1906—1975) — советский военный дирижёр, композитор;
 Петров, Иван Васильевич (1918—1977) — подполковник, Герой Советского Союза.